Gustloff steht für:

 Wilhelm Gustloff (1895–1936), deutscher Landesgruppenleiter der NSDAP-Auslandsorganisation in der Schweiz
 Wilhelm-Gustloff-Stiftung, auch Gustloff-Werke, ein nationalsozialistischer Rüstungskonzern
 Wilhelm Gustloff (Schiff), ein 1945 versenktes KdF-Schiff
 Die Gustloff, ein TV-Drama über den Untergang des gleichnamigen Schiffes (2008)
 Gustloff-Pistole, eine von den Gustloff-Werken entwickelte Pistole
 Gustloff Volkssturmgewehr VG 1-5, ein von den Gustloff-Werken entwickeltes und produziertes Sturmgewehr